Морфологія і біологія.

Дернинки темно-зеленого кольору. Стебло 0,5–3 см заввишки, від основи з окремими бічними пагонами, з багатьма парами листків. Листки густо розміщені, видовженоязикоподібні, раптово короткозагострені або поступово довгозагострені, облямовані. Від інших видів відрізняється сильно потовщеною облямівкою листя. Придаток коротший, ніж піхвова частина, рідше рівний або довший за неї. Спинне крило вузько збігає, досягає основи листка. Облямівка здута, 2–4-шарова, досить широка. Жилка коротко виступає з верхівки листка. Однодомний. Андроцеї маленькі, брунькоподібні, у пазухах листків; гінецеї на верхівках стебла. Коробочка маленька, овальна. Розмножується спорами

Екологія.

Умови місцезростання: Рослини ростуть на тінистих і вологих гірських породах або на занурених потокових скелях, утворюючи пучки або невеликі групи окремих рослин. Толерантний до помірного забруднення води.На занурених у воду каменях і скелях, у струмках і водоспадах. Буває неглибоко занурений у воду(до 12 см. над водою).Ростуть при температурі 15-28 градусів.

Поширення.

Балканський півострів (Боснія і Герцеговина, Болгарія, Греція, Румунія) та інші частини Європи (Бельгія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Іспанія, Португалія, Італія, Крит), Кавказ, Центральна та Південна Азія, Північна та   Африка., острови Азорські, Канарські, Мадейра.  В Україні знайдено в Гірському Криму: Кримський заповідник, водоспад Головкінського. 

Використання та господарське значення.

Має естетичну цінність ,використовується в квіткових горщиках та акваріумах для краси.

Природоохранний статус вида:

Рідкий. Вид занесений до Червоної книги України.

Режим збереження популяризацій та заходів по охороні:

Зберігається в Кримському ПЗ. Необхідно контролювати стан популяції, створювати нові природно-заповідні території в місцях зростання видів.

Джерела та автори статті.

https://www.plantarium.ru/page/view/item/65693.html

https://redbook-ua.org/item/fissidens-rivularisschimp/

http://www.nature.kr.ua/index.php?option=com_jumi&fileid=699

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol1/Fisrivul.html

https://cisfbr.org.uk/Bryo/Cornish_Bryophytes_Fissidens_rivularis.html

Джерела,ліцензії та редактори зображень.

File: 

https://www.shrimpspot.com/topic/3636-fissidens-rivularis-amaria-taruya/?do=findComment&comment=83336

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/drawings/vol1/Fisrivul.jpg

https://www.europeana.eu/en/item/11631/MOOSATLAS_BGBM_GERMANY_321

https://www.discoverlife.org/mp/20m?w=720&r=0.125&e=-24.00000&n=15.00000&z=0&kind=Fissidens+rivularis&la=15&lo=-24&flags=col2:&mobile=1?407,155

https://redbook-ua.org/ru/item/fissidens-rivularisschimp/